El Cordobés puede referirse a:
 Manuel Benítez «El Cordobés» (1936-), torero español.
 Manuel Díaz González «El Cordobés» (1968-), torero español, hijo del anterior.